Piotr V (1429-1466) – antykról Aragonii 1463-1466
 Piotr V (1837-1861) – król Portugalii 1853-1861